

Голлі — селище, штат Нью-Йорк
 Голлі — переписна місцевість, штат Флорида
 Голлі — переписна місцевість, штат Орегон

 Голлі — місто, штат Колорадо
 Голлі — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Голі